Carlsruhe kan syfta på följande platser:

Polen 

 Pokój, kommunhuvudort, Opole vojvodskap, Powiat namysłowski,

Tyskland 

 Karlsruhe, stad, Baden-Württemberg,  

Robotskapade Polenförgreningar